Kane County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Kane County (Illinois)
 Kane County (Utah)